Itt a Knots Landing évadjainak epizódjai találhatóak.

Knots Landing (1. évad)
001 Pilot
002 Community Spirit
003 Let Me Count the Ways
004 The Lie
005 Will the Circle Be Unbroken
006 Home is for the Healing
007 Land of the Free
008 Civil Wives
009 The Constant Companion
010 Small Surprises
011 Courageous Convictions
012 Bottom of the Bottle, Part 1
013 Bottom of the Bottle, Part 2

Knots Landing (2. évad)

Televíziós sorozatok epizódlistái